Mariusz Siudek, pattinatore artistico su ghiaccio polacco, marito di Dorota
 Dorota Zagórska Siudek, pattinatrice artistica su ghiaccio polacca, moglie di Mariusz